

Погенешть () — село у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Стенілешть.
 Погенешть () — село у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Зам.
 Погенешть () — село у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Бирна.

Погенешть () — село у Гинчештському районі.